Maba cooperi är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av John Hutchinson och John McEwan Dalziel. Maba cooperi ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
cooperi